

Musica 
 Rückert-Lieder – cinque lieder per voce e orchestra composti da Gustav Mahler fra il 1901 e il 1902 su testi del poeta Friedrich Rückert

Persone 
 Axel Rückert – manager tedesco
 Ernst Rückert – attore tedesco
 Friedrich Rückert – poeta tardo-romantico, traduttore, studioso e professore di lingue orientali tedesco
 Heinrich Rückert – germanista e storico tedesco
 Jeremy Ruckert – giocatore statunitense di football americano